Леон Бриттан, барон Бриттен Спеннитхорнский (; 25 сентября 1939,  — 21 января 2015, ) — британский юрист и государственный деятель, член Консервативной партии.

Биография 
Происходил из еврейской семьи из Каунаса — Ребекки (Ривки) Липец и Иосифа Бриттана (Британицкого), врача по-профессии. В семье говорили на идише.

Он получил образование в Тринити-колледже в Кембридже, где возглавлял университетскую организацию консерваторов, был Президентом Кембриджского союза. Позже он учился в Йельском университете в качестве стипендиата Генри. В 1962 г. получил лицензию на юридическую практику и начал карьеру в качестве адвоката, в 1978 г. получил звание «Королевский адвокат». В 1988 г. становится доцентом в Институте политических наук.

Избирался в Палату общин (1974—1988). Входил в состав кабинета Маргарет Тэтчер:
 1979—1981 гг. — государственный министр министерства внутренних дел,
 1981—1983 гг. — главный секретарь казначейства,
 1983—1985 гг. — министр внутренних дел,
 1985—1986 гг. — государственный секретарь министерства торговли и промышленности.

С 1989 г. — в Еврокомиссии:
 1989—1993 гг. — европейский комиссар по вопросам конкуренции,
 1993—1999 гг. — европейский комиссар по вопросам торговли,
 1999 г. — вице-президент Европейской комиссии.

В 1999 г. был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в коррупции.

В 2000 г. был назначен королевой Елизаветой II пожизненным пэром, как барон Бриттен Спеннитхорн графства Северный Йоркшир и с этого времени был членом Палаты лордов. Являлся заместителем председателя банка UBS Investment Bank AG и работал в качестве юридического консультанта компании Unilever, а также в качестве консультанта в юридической фирме «Герберт Смит».

В качестве министра внутренних дел в ноябре 1983 г. он получил от члена Палаты общин от Консервативной партии Джеффри Диккенса досье, которое содержало имена высокопоставленных политиков, которые обвинялись в сексуальных домогательства к детям. В марте 1984 г. Бриттан заявил, что досье было рассмотрено Королевской прокурорской службой и направлено в полицию. Из всего переданного Диккенсом перечня свидетельств были проанализированы 746 000 документов, находящихся в центральной базе данных, и относящихся к временному периоду с 1979-го по 1999-й год. Особо отмечались 527 потенциально важнейших дел, из которых девять дел о сексуальном использовании детей были переданы в полицию. Однако анализ имеющейся в центральной базе данных информации показал, что не хватает 114 важных свидетельств, которые были «уничтожены, потеряны или не найдены». Таким образом, расследование фактически не проводилось и оно было реально возобновлено лишь в 2014 г. Уже после смерти Бриттана в 2015 г. начали активно подниматься вопросы касательно его собственной возможной причастности к изнасилованиям несовершеннолетних.

Кроме того, в период сотрясавших страну в 1984—1985 гг. забастовок шахтеров проявил себя жесткой позицией в отношении стоявшего за ними профсоюзного движения.

Был женат, имел двух падчериц.

Примечания 

Политики XX века
Политики XXI века
Кавалеры ордена Креста земли Марии 2-го класса
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены парламента Соединённого Королевства (1979—1983)
Члены парламента Соединённого Королевства (1974—1979)
Члены парламента Соединённого королевства (1974)
Члены парламента Соединённого Королевства (1970—1974)
Пожизненные пэры
Европейские комиссары по вопросам конкуренции
Министры внутренних дел Великобритании
Министры торговли Великобритании
Члены Консервативной партии Великобритании